Альберто Давид (; ) — итальянский шахматист, гроссмейстер (1998). Тренер ФИДЕ (2020).

Уроженец Италии, много лет жил в Люксембурге и выступал за сборную этой страны.

Чемпион Италии 2012, 2016 и 2019 гг. Серебряный призёр чемпионатов Италии 2013, 2015 и 2018 гг. (в 2015 г. разделил 1—2 места с Д. Двирным и проиграл дополнительный матч; в 2018 г. аналогичным образом уступил Л. Лодичи).

Участник семи шахматных олимпиад: шести в составе сборной Люксембурга (1994—2002 и 2006 гг.) и одной в составе сборной Италии (2014 г.). Участник трёх командных чемпионатов Европы в составе сборной Люксембурга (1992, 2001, 2003 гг.). На 14-м чемпионате в 2003 году показал лучший результат в личном зачёте.

В 2011 году победил на международном шахматном турнире «Рижский технический университет Опен» в Риге.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Люксембурга
Шахматисты Италии